Az 1934-es Tour de France volt a 28. francia körverseny. 1934. július 3-a és július 29-e között rendezték. A Tour de France történetében első alkalommal rendeztek egyéni időfutamot, és a bajnok átlagsebessége először lépte át a 30 kilométer/óra átlagot. Antonin Magne másodszor nyerte meg a körversenyt, ezt René Viettónak köszönheti aki a 16-ik szakaszon vezető helyről visszafordult hogy átadja egyik kerekét a defektet szenvedő Magnenek, és így saját győzelmét áldozta fel. A három Tour de France bajnokkal felálló francia csapat biztosan nyert, a világbajnokokkal és tornagyőztesekkel induló Belgium kerekesei sorra feladták, így még a csapatversenyből is kiestek.

A körversenyt rendező L’Auto újság reggeli lap volt, a Paris-Soir pedig délutáni, ezért már az aznapi végeredménnyel jelent meg. Válaszul a szakaszok kezdetét későbbre rakták, a konkurencia miatt.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Hegyek királya

Csapatverseny 

Belgium csapata a verseny végére két sportolóra csökkent, ezért kiesett a csapatversenyböl.

További információk 

 A verseny végeredménye 

Tour
Tour de France